Jana Novotná ha battuto in finale 6–1, 7–5 Arantxa Sánchez Vicario.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jana Novotná (campionessa)
  Steffi Graf (quarti di finale)
  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
  Venus Williams (secondo turno)

 Irina Spîrlea (quarti di finale) 
 Anna Kurnikova (semifinali) 
 Nathalie Tauziat (primo turno) 
 Ai Sugiyama (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

International Women's Open 1998